За́ймище, займища:
 Полоса земли у реки, заливаемая весенним разливом (заливной, или пойменный луг).
 То же, что заимка.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Займище — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Займище — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Займище — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Займище — деревня в Логойском районе Минской области.
 Займище — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Займище — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Займище — село в составе городского округа «Город Клинцы» Брянской области.
 Займище — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Займище — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Займище — деревня в Островском районе Костромской области.
 Займище — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Займище — посёлок в Зерноградском районе Ростовской области.
 Займище — посёлок в Шумячском районе Смоленской области.
 Займище — бывшее село, с 2004 г. микрорайон (посёлок) в составе города Казань Татарстана.
 Займище — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Займище — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Займище — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Займище — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Займище — село в Бориспольском районе Киевской области. 
 Займище — село в Сновском районе Черниговской области. 
 Займище — село в Талалаевском районе Черниговской области.

Озеро 
 Займище (озеро) — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.
 Займище (озеро, Карабалыкский район) — озеро в Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана.

Другое 
 Займище — железнодорожная платформа Казанского отделения Горьковской железной дороги

См. также 
 Большое Займище
 Малое Займище
 Пологое Займище
 Соленое Займище
 Царёво Займище
 Царёво-Займище
 Займо-Обрыв

Литература